Clay est un mot anglais qui au sens premier peut désigner l'argile, la glaise, la terre battue, etc.

Patronyme 

 Bryan Clay (1980-), athlète américain, pratiquant le décathlon ;
 Cassius Clay (1942-2016), maintenant Mohamed Ali, boxeur américain ;
 Cassius Marcellus Clay (1810-1903), homme politique américain ;
 Francis Clay (1923-2008), batteur de blues et de jazz américain ;
 Henry Clay (1777-1852), homme politique américain ;
 James Clay (1804-1873), homme politique britannique ;
 Lucius D. Clay (1897-1978), militaire et homme politique américain ;
 Nicholas Clay (1946-2000), acteur britannique ;
 Otis Clay (1942-2016), chanteur américain de soul et de R&B ;
 Philippe Clay (1927-2007), chanteur et acteur français ;
 Zachary Clay (1995-), gymnaste canadien.

Toponyme 

 Clay, ville de l'Alabama ;
 Clay,  census-designated place de Californie ;
 Clay, ville du Kentucky ;
 Clay, ville de l'État de New York ;
 Clay, ville de la Virginie-Occidentale ;
 , nom de dix-huit comtés des États-Unis dont :
 ,

Divers 
 Clay, prénom anglais courant notamment porté par : Clay Shaw, Clay Duncan, Clay Kryst et Clay Borris ;
 L'Institut de mathématiques Clay, institut dont le but est de promouvoir et disséminer la connaissance mathématique ;
 Le ball clay, roche rare ;
 Jars of Clay, groupe de musique chrétien américain ;
 Song For Clay (Disappear Here), titre d'une chanson du deuxième album de Bloc Party (A Weekend In The City) ;
 Clay Jensen personnage de la série à succès 13 Reasons Why

Homonymie de toponyme